Een hart van steen (sprookje) van Wilhelm Hauff
Het stenen hart, een hoorspel naar dit sprookje